Tríptico TEC de T. S. Eliot, Luís de Camões e Carlos J. Pessoa.

Sinopse 
Tríptico TEC é uma peça de teatro com três partes relacionadas entre si, inspirada na sigla da Companhia Experimental de Cascais. As duas primeiras partes são adaptações de “Assassínio na Catedral” de T. S. Eliot e do “Canto X” de “Os Lusíadas”, de Luís de Camões. A terceira parte é um texto original de Carlos J. Pessoa, também encenador do espectáculo. Uma co-produção: Teatro Experimental de Cascais/Teatro da Garagem, realizada no Teatro Municipal Mirita Casimiro no ano 2001.

Elenco 
Integraram o elenco deste espectáculo os actores: Adérito Lopes, Ana Palma, Fernanda Neves, Flávia Gusmão, João Vasco, Luís Barros, Luíz Rizo, Santos Manuel, Sérgio Silva e Teresa Côrte-Real.

Fonte 
 Página do CETbase - Teatro em Portugal

Peças de teatro de Portugal
Livros de Portugal